Cette page contient les pages d'homonymie du sigle DJE, du code DJE, du nom commun djé et du nom propre Djé.

DJE est un sigle qui peut signifier :
 David James Elliott (1960-), un acteur, réalisateur et producteur canadien.

DJE est un code qui peut signifier :
 Aéroport international de Djerba-Zarzis, selon le code AITA des aéroports.

djé est un nom commun qui peut signifier :
 djé, une lettre de l'alphabet cyrillique utilisée dans l'écriture du serbe et du monténégrin, après dé  dans l’ordre alphabétique.

Djé est un nom propre qui peut signifier :
 Djé, un rappeur, ancien membre de 92i, un collectif et label discographique de hip-hop français.